Ачкасов Анатолій Григорович (1923) — Герой Радянського Союзу
 Ачкасов Сергій Васильович (1919–1943) — Герой Радянського Союзу
 Ачкасов Яків Михайлович (1916) — Герой Радянського Союзу